Соревнования по боксу на XXVIII Летних Олимпийских играх проводились во дворце спорта Перистери Олимпик ().

Соревнования по боксу проходили с 14 по 29 августа в Олимпийском боксёрском холе Перистери. Было разыграно 11 комплектов наград. Соревнования во всех 11 весовых категориях (всего 286 спортсменов) проводились по системе на выбывание. Бронзовой медалью награждались оба спортсмена, проигравших полуфинальные бои.

Бои проводились между мужчинами. Каждый бой состоял из четырёх раундов по две минуты. Пять судей подсчитывали удары во время боя и спортсмен, нанёсший большее количество ударов, признавался победителем.

Квалификация 
На турнир спортсмены попадали в результате участия в квалификационных турнирах:

Африка
 Всеафриканские игры 2003 года в Абуджа, Нигерия (4-20 октября 2003)
 Квалификационный турнир в Касабланке, Марокко (15-22 января 2004)
 Квалификационный турнир в Габороне, Ботсвана (15 марта-22 марта 2004)

Северная и Южная Америки
 Панамериканские игры 2003 в Сан-Доминго, Доминиканская Республика (1-17 августа 2003)
 Квалификационный турнир в Тихуана, Мексика (12 марта-20 марта 2004)
 Квалификационный турнир в Рио-де-Жанейро, Бразилия (4-11 апреля 2004)

Азия
 Чемпионат Азии в Пуэрто-Принсеса, Филиппины (11-18 января 2004)
 Квалификационный турнир в Гуанчжоу, Китай (18-26 марта 2004)
 Квалификационный турнир в Карачи, Пакистан (5-12 мая 2004)

Европа
 Чемпионат Европы в Пула, Хорватия (19-29 февраля 2004)
 Квалификационный турнир в Пловдиве, Болгария (29 марта-5 апреля 2004)
 Квалификационный турнир в Варшаве, Польша (29 марта-5 апреля 2004)
 Квалификационный турнир в Гётеборге, Швеция (20-25 апреля 2004)
 Квалификационный турнир в Баку, Азербайджан (27 апреля-1 мая 2004)

Австралия и Океания
 Квалификационный турнир в Тонга (26 апреля-2 мая 2004)

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории)

Медалисты

Судьи 

  Хокан Бергман
  Хосе Бонет
  Мохамед Брахам
  Станислав Бутаев
  Артуро Видаль
  Хосе Вилья
  Нифтали Гулиев
  Збигнев Гурский
  Омер Джошкун
  Йожеф Дольманьош
  Стивен Донкин
  Эрих Дреке
  Елеусиз Дюсеков
  Клаудио де Камиллис
  Георгиос Каурис
  Атмен Лазизи
  Йоани Маден
  Моиз Мфонгвот Мбемап
  Захариас Миханикос
  Фернандо Монтеро
  Мтхавдузо Морока
  Тхабо Виктор Мохапи
  Гулам Хусейн Патни
  Фернандо Педросо
  Василеос Пицинелис
  Нурмухаммед Потдыев
  П. К. М. Раджа
  Давид Сандоваль
  Сомсак Сеанглай
  Сокол Соколов
  Евгений Судаков
  Мохамед Эльсейед Тума
  
  Цзябо Ван

Ссылки 
 Официальная книга результатов